Государственный комитет по делам здравоохранения КНР () — орган исполнительной власти Государственного Совета Китайской Народной Республики, который отвечает за здравоохранение и санитарию в стране.

Образован 19 марта 2018 года. Госкомитет располагается в Пекине.

Председателем с даты основания является Ма Сяовэй, утверждённый в должности на 1-м пленуме Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

История 
Начиная с 1954 г. и вплоть до 2013 г., здравоохранением в КНР занималось Министерство здравоохранения. После чего было заменено Госкомитетом по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

В марте 2018 года правительство Китайской Народной Республики объявило о ликвидации Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, его функции были переданы новому органу — Госкомитету по делам здравоохранения КНР.

Китай является членом Всемирной организации здравоохранения. Министр Ма Сяовэй на 92-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения сообщил, что с 1978 года Китай сосредоточен на улучшении первичной медико-санитарной помощи, разработке универсальной системы защиты населения и повышении качества, эффективности и доступности первичной медико-санитарной помощи.

Противодействие эпидемиям. 
Госкомитет является ведущим органом исполнительной власти в материковом Китае, координирующим национальные усилия по борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане в 2019-20 годах

Органы отчётности по деятельности Госкомитета 
Следующие агентства отчитываются по деятельности Госкомитета.

 Национальное бюро медицинского страхования — орган, который управляет государственным планом медицинского страхования, а также закупками и распределением лекарств.
 Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний — национальное агентство по профилактике и контролю заболеваний.

Список председателей Госкомитета (в ранге министра)

Упразднённый Госкомитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР

Упразднённое Министерство здравоохранения КНР

Ссылки 

Министерства здравоохранения
Министерства Китайской Народной Республики